Влади́мир Быко́вский: Быковский, Владимир Игнатьевич (1922—1988) — советский деятель сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Быковский, Владимир Петрович (Вениамин; 1821—1893) — православный иерарх, епископ Черниговский и Нежинский.